El Tribunal de la Haia és un nom comunament emprat per a referir-se a qualsevol dels diversos tribunals internacionals de justícia que es troben a La Haia, Països Baixos:
 Cort Permanent d'Arbitratge (o Tribunal Permanent d'Arbitratge; PCA, en les seves sigles en anglès), un tribunal permanent d'arbitratge establert el 1899.
 Tribunal Internacional de Justícia (TIJ o CIJ) creat el 1945, reemplaçant l'anterior Tribunal Permanent de Justícia Internacional (1922-44).
 Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (ICTY, en les seves sigles en anglès), un tribunal penal creat ad hoc el 1993 pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
 Tribunal Penal internacional (TPI), un tribunal penal permanent creat el 1998 pel Tractat de Roma.
 Tribunal internacional d'Arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional.